Cogan's Trade (boek), een roman uit 1974 van schrijver George V. Higgins
 Cogan's Trade (film), een film uit 2012 van regisseur Andrew Dominik